Gayungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gayungan, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Gayungan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar